Het dynamisme is een term die door libertariaans expert Virginia Postrel werd geïntroduceerd om haar sociale filosofie te beschrijven die culturele verandering, individuele keuzes, en de open maatschappij omhelst. Zij stelt dynamisme tegenover wat zij de regelgeving van de „stasis“ noemt — namelijk overheid en conservatieve weerstand tegen verandering.

Postrel verklaart in detail deze termen in haar boek Toekomst en zijn Vijanden (ISBN 0684862697).

Externe links 
 Virginia Postrels website

Filosofische stroming